«Адмирал Шпаун» (нем. SMS Admiral Spaun) — первый крейсер-скаут или лёгкий крейсер ВМС Австро-Венгрии и первый крупный боевой корабль Австро-Венгерского флота, оснащённый паротурбинной энергетической установкой. На момент своего появления был одним из наиболее совершенных малых крейсеров в мире.

Проектирование, строительство и особенности конструкции 
После восьмилетнего перерыва Императорские и Королевские ВМС вернулись к проектированию и строительству боевых кораблей класса крейсеров, когда 1 мая 1906 года Морскому Техническому Комитету была поручена разработка проекта 3500-тонного крейсера. Новый корабль должен был быть быстроходнее аналогичных кораблей других стран (британские крейсера типа «Эдвенчер», американские типа «Честер» и германские типа «Эмден») и иметь более надёжную броневую защиту. Таким образом, состав вооружения будущего крейсера приносился в жертву в пользу двух вышеозвученных параметров. По своему техническому заданию корабль был типичным представителем класса крейсеров-скаутов, способных участвовать в набеговых операциях по нарушению морских коммуникаций противника, а в сражениях с надводными кораблями противника иметь преимущество благодаря своей высокой скорости.
Крейсер-скаут (быстроходный крейсер — Rapidkreuzer по австро-венгерской классификации) «Адмирал Шпаун» стал первым крупным боевым кораблем ВМС Австро-Венгрии, оснащённым паротурбинной силовой установкой. Корабль был четырёхвальным, при этом из 6 турбин 2 работали на два внутренних винта и предназначались для экономического хода. Энергетическая установка крейсера во многом была экспериментальной, часто давая сбои и отличаясь невысокой надёжностью.

Закладка киля лёгкого крейсера «Адмирал Шпаун» состоялась 30 мая 1908 года на военно-морской верфи в Поле. 30 октября 1909 года корабль был спущен на воду, а 15 ноября 1910 вошёл в состав флота.

Крейсер получил своё имя в честь адмирала Германа фон Спауна, главнокомандующего Императорскими и Королевскими ВМС и главы морской секции Военного Министерства Австро-Венгрии на рубеже веков.

Служба и модернизации 
В силу вышеописанных сложностей с эксплуатацией силовой установки, в ходе боевых действий Первой мировой войны «Адмирал Шпаун» не участвовал в крейсерских операциях вместе со своими собратьями — быстроходными крейсерами типа «Новара» и задействовался в менее опасных и рискованных заданиях. В 1917 году планировалось усиление артиллерийского вооружения корабля путём замены 2 100-мм орудий на полубаке на 1 150-мм, но этим планам не суждено было сбыться. После войны, в 1920 году крейсер был передан Великобритании и сразу же продан в Италию для разборки на металл.

Оценка проекта

Примечания

Использованная литература и источники

Ссылки 
Admiral Spaun

Литература 
 Вильсон Х. Линкоры в бою. 1914—1918. -М., ЭКСМО, 2002.
 Больных А. Трагедия ошибок. — М.: АСТ, 2002.
 С. А. Балакин ВМС Италии и Австро-Венгрии. Справочник по корабельному составу. М., 1997 г.
 

Лёгкие крейсера Австро-Венгрии
Крейсера-скауты Первой мировой войны
Крейсера-скауты по проектам